Georgina peut désigner :

 Georgina est un prénom féminin.
 Georgina (Ontario), un canton du centre-sud de l'Ontario, Canada
 Le Bassin de Georgina (en anglais Georgina Basin), un grand bassin sédimentaire en Australie
 L'Île Georgina (en anglais Georgina Island), une île et une réserve indienne sur le Lac Simcoe au large de Georgina (Ontario)
 La rivière Georgina, qui draine le Bassin de Georgina
 Georgina Range, une chaîne de montagnes en Colombie-Britannique
 Georgina Range, une chaîne de montagnes en Australie

Divers
 Georgina Ice, une équipe Junior de Hockey à Georgina (Ontario)
 Georgina Cole Library, à Carlsbad, Californie
 Georgina Public Libraries, le système de librairies publiques de Georgina (Ontario)
 Chiomara georgina est une espèce de papillon de la famille des Hesperiidae originaire d'Amérique.